Ива́н Мяснико́в:
 Мясников, Иван Семёнович (ок. 1710—1780) — русский купец, горнодобытчик.
 Мясников, Иван Степанович (учёный) (1902-?) — директор Пензенского индустриального института в 1946-1951 гг.  
 Мясников, Иван Степанович (1912—1941) — командир РККА, Герой Советского Союза.